Amine Adli – calciatore francese di origine marocchina, centrocampista
 Amirul Adli – calciatore singaporiano, difensore
 Habib al-'Adli – politico egiziano, ministro degli Interni dal 1997 al 2011
 Yacine Adli – calciatore francese, centrocampista